San Michele kan syfta på:

 San Michele, en villa på den italienska ön Capri

Geografi

Italien 

 San Michele di Ganzaria – en kommun i Sicilien, Catania, 
 San Michele Mondovì, kommun, Piemonte, Provincia di Cuneo, 
 San Michele al Tagliamento, kommun, Veneto, Provincia di Venezia, 
 San Michele all'Adige, kommun, Trentino-Alto Adige, Provincia di Trento, 
 San Michele di Serino, en ort och kommun i provinsen Avellino i regionen Kampanien
 San Michele Mondovì, en ort och kommun i provinsen Cuneo i regionen Piemonte
 San Michele Salentino, en ort och kommun i provinsen Brindisi i regionen Apulien 
 San Michele di Piave, ort, Veneto, Provincia di Treviso, 
 San Michele (ort i Italien, Emilia-Romagna, Provincia di Ravenna), 
 San Michele (ort i Italien, Lazio, Provincia di Frosinone, lat 41,51, long 13,88), 
 Borgo San Michele, ort, Lazio, Provincia di Latina, 
 Sveti Mihel, berg, Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Trieste, 
 San Michele (ö), Veneto, Provincia di Venezia, 
 San Michele (kommunhuvudort i Italien, Trentino-Alto Adige), Bolzano, 
 San Michele (ort i Italien, Piemonte, Provincia di Alessandria), 
 San Michele (ort i Italien, Lombardiet, Provincia di Cremona, lat 45,34, long 9,68), 
 San Michele (ort i Italien, Sicilien), Agrigento, 
 San Michele (ort i Italien, Piemonte, Provincia di Asti), 
 San Michele (ort i Italien, Marche, Provincia di Pesaro e Urbino), 
 San Michele (ort i Italien, Emilia-Romagna, Provincia di Rimini), 
 San Michele (ort i Italien, Veneto, Provincia di Vicenza), 
 San Michele (kommunhuvudort i Italien, Kampanien), Provincia di Salerno, 
 San Michele (ort i Italien, Lazio, Provincia di Frosinone, lat 41,63, long 13,77), 
 San Michele (ort i Italien, Veneto, Provincia di Treviso), 
 San Michele (ort i Italien, Marche, Provincia di Ancona), 
 San Michele (ort i Italien, Piemonte, Provincia di Cuneo), 
 San Michele (ort i Italien, Piemonte, Provincia di Biella), 
 San Michele (ort i Italien, Lombardiet, Provincia di Cremona, lat 45,12, long 10,12), 
 San Michele (ort i Italien, Emilia-Romagna, Provincia di Reggio Emilia), 
 San Michele (ort i Italien, Lazio, Provincia di Latina), 

Robotskapade Italienförgreningar